Jenseits der Mauern ist der Titel folgender Filme:

 Jenseits der Mauern (1984), israelischer Film von Uri Barbash 
 Jenseits der Mauern (2012), belgisch-kanadisch-französischer Film von David Lambert

Siehe auch:
 Jenseits der Mauer, deutscher Fernsehfilm von Friedemann Fromm (2009)